Creixomil peut désigner :
au Portugal :
Creixomil, paroisse civile de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Creixomil, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord.